Aumont (Jura)
 Aumont (Somme)
 Aumont-Aubrac
 Aumont-en-Halatte
 Isle-Aumont
 La Neuville-d'Aumont
 Les Bordes-Aumont
 Villequier-Aumont